Дурра Тимур-хан, (убит в ) — чингизид, потомок Чагатая, хан Чагатайского улуса, годы правления (1326)

Правление 
Дурра Тимур-хан пришел к власти после смерти чагатаида Ильчигидай-хана в 1326 году. Мусульманские авторы характеризуют его как доблестного, справедливого и щедрого государя. Он поддерживал дружественные отношения с Ильханом Абу Саидом (1316-1335), и они часто обменивались посольствами. Однако в самом Чагатайском государстве при нем не было твердого порядка, и Дурра-Тимуру приходилось подавлять вспыхивавшие в разных уголках обширной страны мятежи.

Смерть 
В 1326 году Дурра Тимур-хан внезапно скончался и власть перешла к чагатаиду Тармаширин-хану.

Примечания

Литература 
 Бартольд В. В., Сочинения. т.2 часть 1. М., 1963

Персоналии по алфавиту
История Центральной Азии
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Умершие в 1326 году
Чагатаиды